Женская национальная сборная Новой Зеландии по кёрлингу — представляет Новую Зеландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Новой Зеландии ().

Результаты выступлений

Панконтинентальные чемпионаты

Тихоокеанско-Азиатские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Новая Зеландия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Новой Зеландии

См. также 
 Мужская сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Смешанная сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Новой Зеландии по кёрлингу

Новая Зеландия
Кёрлинг в Новой Зеландии
Кёрлинг
Женский кёрлинг